Шарантонне () — коммуна во Франции, департамент Изер
 Шарантонне () — коммуна во Франции, департамент Шер